Circulation atmosphérique
 Circulation routière
 Circulation sanguine
 Circulation thermohaline
 Circulation alternée
 Circulation fœtale
 Circulation extra-corporelle
 Circulation splanchnique
 Liberté de circulation
 Graphique de circulation
 Circulation d'un champ le long d'une courbe (mathématique)
 Circulation (journal), revue scientifique consacrée aux  maladies cardio-vasculaires

Voir aussi